Чернат има више значења:

 Чернат (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Чернат (Ковасна), насеље у округу Ковасна у Румунији
 Општина Чернат (Ковасна), општина у округу Ковасна у Румунији